Охота на бегемота и крокодила  — картина маслом на холсте нидерландского художника Питера Пауля Рубенса (1577—1640). Она была написана в 1615 году, чтобы украсить Дворец Шлайсхайм, вместе с тремя другими работами, изображающими охоту на льва, волка и кабана. Цикл картин был разграблен из дворца во время Наполеоновских войн. Из этих полотен только «Охота на бегемота и крокодила» была возвращена в Мюнхен.

Описание 
Питер Пауль Рубенс создал холст (картина маслом) под названием «Охота на бегемота и крокодила» между 1615-16 гг. Охота проходит на берегах Нила, о чем свидетельствует пальма на заднем плане. Поскольку гиппопотамы и крокодилы считались почитаемыми и опасными существами, их уничтожение было привилегией знати. Охотничий отряд состоит из трех человек в костюмах ориентализирующего стиля на арабских лошадях, которые охотятся с копьем и мечом, и двух слуг, одетых в грубо сделанные повязки, один из которых убит зверями. Разъяренный бегемот топчет крокодила, на обоих нападают охотники и гончие.

История 

Картины Питера Пауля Рубенса
Картины 1616 года
Картины из собраний Старой пинакотеки
Картины в стиле ориентализм
Охота в живописи